En 2008, Korgm50ha presentado una nueva versión reducida de la M3, el Korg M50. Se ejecuta en el mismo sistema de sonido EDS como el M3, pero tiene menos polifonía, no hay soporte para tarjetas de expansión y sin capacidades de muestreo. Korg M50 también carece de motor de Karma, pero todavía se puede utilizar si se compran por separado y se instala en el ordenador. [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Korg_M3La versión de 88 teclas, que contó con las teclas del piano de acción martillo RH3 graduadas, es el teclado de 88 teclas más ligero Korg tiene cada vez hecho.
Artistas que utilizaron el Korg M50
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Yaipén

Sintetizadores